Codeso puede referirse a:

Botánica 
 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus
 el nombre común de la planta Adenocarpus hispanicus
 el nombre común de la planta ''Adenocarpus viscosus

 Geografía 

 Codeso (Boqueijón), parroquia civil española del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Codeso (Curtis), aldea española de la parroquia de Fisteus, del municipio de Curtis, provincia de La Coruña, Galicia.
 Codeso (Lugo), aldea española de la parroquia de Labrada, del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, Galicia.
 Codeso (Oza-Cesuras), aldea española de la parroquia de Filgueira de Barranca, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Codeso (La Coruña), aldea española de la parroquia de Hermedelo, del municipio de Rois, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Codeso (Lugo), aldea española de la parroquia de Momán, del municipio de Germade, provincia de Lugo, Galicia.
 O Codeso (Pontevedra)''', lugar español de la parroquia de Aguiones, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.